David Lapoujade (1964) – filosofo francese
 Robert Lapoujade (1921-1993) – regista, pittore e scrittore francese